Výpověď (někdy též vypovězení) může být:
 výpověď závazku – jednostranné zrušení závazku
 výpověď (pracovní právo) – jednostranné zrušení pracovního poměru
 exprese, vyjádření např. myšlenky, názoru, zkušenosti, svědectví 
 výpověď jako podání osobního svědectví ústním způsobem před příslušným mocenským orgánem, např. úřadem nebo soudem (výpověď svědka = svědecká výpověď, výpověď obviněného, výpověď znalce, výpověď zadrženého, výpověď účastníka řízení atd.)
 výpověď jako elementární komunikativní jednotka jazykového projevu použitá v konkrétní komunikativní situaci.

Související články 
 důkaz
 svědectví

Externí odkazy